Stadionul Lokomotiv se poate referi la:

Bulgaria
 Stadionul Lokomotiv (Gorna Oreahovița)
 Stadionul Lokomotiv (Mezdra)
 Stadionul Lokomotiv (Plovdiv)
 Stadionul Lokomotiv (Ruse)
 Stadionul Lokomotiv (Sofia)

Georgia
 Stadionul Lokomotiv (Tbilisi): Stadionul Miheil Meshi

Republica Moldova
 Stadionul Lokomotiv (Bălți)

Rusia
 Stadionul Lokomotiv (Cita)
 Stadionul Lokomotiv (Moscova)
 Stadionul Lokomotiv (Nijni Novgorod)
 Stadionul Lokomotiv (Saratov)
 Stadionul Lokomotiv (Smidovici)
+alte câteva sute de stadioane omonime în întreaga țară

Ucraina
 Stadionul Lokomotiv (Donețk)

Uzbekistan
 Stadionul Lokomotiv (Tașkent)